Брук Лі Торн (  [35 років]), більш відома в Інтернеті як «PressHeartToContinue» або «Dodger» — американська відеоґеймериня, колишня відеоблогерка та летсплейрка (), яка щотижня знімає відео новини про ігри та летсплеї. Вона виросла на фермі в Орегоні. Прізвисько «Доджер» () походить від мюзиклу . Її кар'єра почалася на каналі під назвою "Tw33k5", в якому вона створила єдине відео під назвою "OMG HUSKY!! U R TEH BOMBZORS", яке вона зняла у відповідь своєму другові «HuskyStarcraft».

Зараз вона є власницею двох каналів, свого основного каналу «PressHeartToContinue» та каналу відеоблогів «DexterityBonus». Вона також була постійною ведучою багатьох шоу на каналі «Polaris», таких як «The Daily Byte», «Sort This!», «The Co-optional podcast» і «Friend Zone». Після того, як покинула «Polaris», «Доджер» відмовилася від своїх обов'язків ведучої та продовжує бути лише учасницею «The Co-Optional Podcast».

Брук є однією із чотирьох стандартних учасників щотижневого манґа-подкасту, відомого як «Mangapod Book Club», у якому вона, «HappiLeeErin» (Ерін), «LouTalksAnime» (Лу) і «YokuramaGameTalk» (Йокурама), збираються разом щотижня та, всі або деякі з них, разом обговорюють манґу, у прямому ефірі, після чого відео публікується на каналі Ерін. У 2015 році її вибором на день народження був Наруто.

Головний канал 
Її основний канал використовується для «Gaming Newz», який вона завантажує щонеділі. Вона також грає в різноманітні ігри, зокрема симулятори побачень, як-от «Hatoful Boyfriend», і минулі потоки ігор, як-от Dark Souls II, які «Доджер» завантажує протягом тижня. Щоп'ятниці вона чергує завантаження Welcome to the Fandom (), де вона обговорює певний медіафайл і фандом. У неї також є серія під назвою «1-Cup», у якій вона грає в одну гру протягом однієї сесії.

Маючи понад 900 000 підписників на YouTube, вона займає друге місце за кількістю підписок як аніме-ютубер у світі, що ставиться її другою за каналом «Misty Chronexia», який своєю чергою має понад 1 мільйоном підписників. Вона співпрацювала з ютубером з найбільшою кількістю підписок, «PewDiePie».

Другорядний канал 
Побічний канал «Доджер», DexterityBonus, також відомий як Dexbonus, використовувався для її щоденного відеоблоґ-шоу «Coffeh Time» (), у якому вона зазвичай пила каву (або інші напої, такі як чай і вода, а також Mountain Dew і кореневе пиво в особливих випадках) та розповіла про свій день. Час від часу до неї приєднувалися її друзі, та завантажували запитання, де вона відповідала на три запитання, пов'язані з роботою, три особисті питання та три безглузді й випадкові запитання, надіслані їй через Twitter.

Серія «Coffeh Time» була зупинена на кілька місяців у 2015 році, а протягом 2016 року «Доджер» припинила щоденні відеоблоги. Хоча у 2017 році було завантажено ще кілька епізодів «Coffeh Time», канал здебільшого використовувався як архів/репозиторій для всіх невідредагованих VOD її потоків на Twitch.

Подкасти

MangaPod Book Club 
«Доджер» була одним із засновників подкасту для обговорення манґи, відомого як «MangaPod Book Club», разом із «FightingforNippon», «HappiLeeErin» і «YokuramaGameTalk», і досі є одним зі стандартних учасників подкасту.

Посилання 
 «PressHeartToContinue»  на енциклопедичному сайті Fandom

Примітки 

Персоналії:Аніме
Гра
Американці
Жінка
Персоналії:ЛГБТ
YouTube